Juviles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Juviles (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Juviles (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar